Empreses: la companyia petrolera BP, abans coneguda com a British Petroleum.
 Temps: BP (unitat de temps), de l'anglès before present (abans del present).
 Biologia molecular: Parell de bases, de l'anglès Base pair.